Huell Burnley Howser (Gallatin, 18 de outubro de 1945 — Palm Springs, 7 de janeiro de 2013) foi um ator e comediante norte-americano.

Filmografia
 2011 - Winnie the Pooh

Ligações externas
 

Atores dos Estados Unidos
Humoristas dos Estados Unidos
Dubladores dos Estados Unidos
Naturais de Gallatin (Tennessee)